Роргон:

 Роргон I (ум. 839/840) — граф Ренна и граф Мэна.
 Роргон II (ум. 865) — граф Мэна с 853 из дома Роргонидов.